La edición 16 de la Tennis Masters Cup se realizó del 14 al 21 de enero del 1986 en Nueva York, Estados Unidos.

Individuales

Cabezas de serie 
 Ivan Lendl  Campeón
 John McEnroe  (Primera ronda)
 Mats Wilander (Cuartos de final)
 Stefan Edberg (Primera ronda)

Cuadro

Clave 
 Q = Clasificador (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado

Finales 

Masters Grand Prix (1970-1989)